Cayeux-en-Santerre, Somme
 Cayeux-sur-Mer, Somme